Sexo e Destino é um livro espírita, psicografado pelos médiuns Chico Xavier e Waldo Vieira, com autoria atribuída ao espírito André Luiz. Publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1963.

Série literária e parceria mediúnica 
Esta é a décima-quarta obra da série do autor espiritual André Luiz, chamada de Série André Luiz composta de 16 livros. A Série André Luiz pode ser subdividida em duas partes: Coleção A Vida no Mundo Espiritual e Obras Complementares. Sexo e Destino é a décima segunda obra da Coleção A Vida no Mundo Espiritual.

Dentro da Série André Luiz, este é o terceiro, dentre quatro livros, psicografados em conjunto por Chico Xavier e Waldo Vieira. Os outros são Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, e Desobsessão.

História e rádio novela 
A obra baseia-se na trama supostamente verídica de duas famílias que reencarnaram em conjunto no Rio de Janeiro para resgatar desfeitas de vidas passadas. Além dos familiares três personagens chaves do mundo espiritual participam da história. Um deles é o Irmão Félix (pseudônimo), um espírito de luz. Os outros dois são o desencarnado Pedro Neves e o espírito André Luiz, que se acompanham na tarefa de amparar as famílias em conflito. A obra, além do formato livro, também foi publicada como radionovela.

Livros de 1963
Livros de Chico Xavier
Livros de Waldo Vieira